De wereldkampioenschappen boogschieten worden sinds 1931 door de World Archery (voorheen de Fédération Internationale de Tir à l'Arc (FITA)) georganiseerd. Met een onderbreking tijdens de Tweede Wereldoorlog, werden de kampioenschappen de eerste twintig keer jaarlijks gehouden. Sinds 1959 wordt het kampioenschap elke twee jaar gehouden, in het oneven jaar. In 1931 en 1932 schoten mannen en vrouwen nog samen, sinds 1933 kennen zij elk een eigen competitie. Vanaf 1991 wordt in hetzelfde jaar als het outdoorkampioenschap een wereldkampioenschap boogschieten indoor gehouden.

Edities

Externe link 
  Officiële website van World Archery